Exposição Universal de Paris é uma série de feiras internacionais, com objetivos comerciais e culturais, que tiveram lugar em Paris, a partir de 1855.
 Exposição Universal de 1855
 Exposição Universal de 1867
 Exposição Universal de 1878
 Exposição Universal de 1889
 Exposição Universal de 1900
 Exposição Universal de 1937

 

Exposições mundiais